

Sigle 
 Hereditary angioedema – angioedema ereditario

Codici 
 HAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Havasupai (Arizona) (Stati Uniti)
 hae – codice ISO 639-3 della lingua oromo orientale